Peter Stein (jurist) (1927-2022), Nederlands jurist
Peter Stein (regisseur) (1937), Duits opera-, toneel- en filmregisseur, winnaar van de Erasmusprijs
Peter Stein (kunstenaar) (1941), Nederlandse beeldhouwer
Peter Stein (cameraman) (1943), Amerikaanse cameraman

Zie ook 

 Peter Steiner (doorverwijspagina)